Sting (1951) Gordon Matthew Sumner, angol énekes, zenész, dalszövegíró, aktivista, színész
 Sting (1959) Steve Borden, amerikai pankrátor